Jamie O'Hara (musicus) (1950), een Amerikaans countrymusicus
 Jamie O'Hara (voetballer) (1986), een Engels voetballer